Белер има више значења:
 Белер (Тексас)
 Белер (Флорида)
 Белер (Мичиген)
 Белер (Охајо)